NN eller N.N. kan hentyde til flere artikler:

 Nomen nescio – latinsk betegnelse for en ukendt person
 Neutralt netværk – et udtryk som fremkom i USA i begyndelsen af år 2000, er et princip som er tilknyttet bredbånds-netværk
 N.N. (dansk dronning 826-827)